Take No Prisoners může znamenat:
 Take No Prisoners (David Byron) album Davida Byrona
 Take No Prisoners (Molly Hatchet) album Molly Hatchet
 Live: Take No Prisoners album Lou Reeda
 "Take No Prisoners", píseň Megadeth z jejich alba Rust in Peace